Água Branca ist der Name folgender Orte:

Água Branca (Piauí), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Piauí
Água Branca (Paraíba), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
Água Branca (Alagoas), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Alagoas